Panasonic Open (India)
 Panasonic Open (Japan)